CEI steht für:
 Caisse d’Epargne, ein spanisches Profiteam im Straßenradsport
 Central European Initiative, Zentraleuropäische Initiative für Kultur und Wissenschaften, gegründet 1989 zunächst als Pentagonale von 5 Staaten
 Charter Encoding Initiative, Dokumentenformat zur Auszeichnung von Urkunden des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
 Conféderation Européenne de l’Immobilier, Europäischer Immobilienverband
 Conferenza Episcopale Italiana, die Italienische Bischofskonferenz 
 Commission Électorale Indépendante de Côte d’Ivoire, die Unabhängige Wahlkommission (Elfenbeinküste)
 Commission électrotechnique internationale, französischsprachige Bezeichnung der International Electrotechnical Commission.
 Competitive Enterprise Institute, US-amerikanischer konservativ-libertärer Think Tank
 Flughafen Chiang Rai in Nord-Thailand (IATA-Code)

Cei ist der Familienname von
 Giuseppe Cei (1889–1911), italienischer Flugpionier
 José Miguel Cei (1918–2007), argentinischer Herpetologe italienischer Abstammung
 Pina Cei (1904–2000), italienische Schauspielerin

CEI